Израильская баскетбольная суперлига 2014/2015 — 61-й розыгрыш Израильской баскетбольной суперлиги. В конце регулярного сезона восемь лучших команд вышли в плей-офф. Победитель плей-офф стал чемпионом Израиля. Последняя команда регулярного сезона отправилась в Лигу Леумит (Второй дивизион).

Участники

Изменения перед началом сезона 

«Элицур» выбыл в Лигу Леумит вследствие финансовых трудностоей, из-за чего «Маккаби» (Ашдод) остался в лиге, хоть и финишировал в последнем сезоне на последнем месте.
«Ирони» (Нагария) получил повышение в классе после победы в Лиге Леумит в последнем сезоне.

Стадионы и тренеры

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

См. также 
 Официальный сайт Израильской баскетбольной ассоциации 

2014 год в баскетболе
2015 год в баскетболе
Чемпионат Израиля по баскетболу
Спорт в Израиле в 2014 году
Спорт в Израиле в 2015 году